Fernando Bustamante puede referirse a:

 Fernando Bustamante (1915 - 1979), músico argentino.
 Fernando Bustamante Huerta (1940 - ), político y empresario chileno.
 Fernando Bustamante Ponce (1950 - ), político y catedrático ecuatoriano.